Kostelů zasvěcených svatému Filipovi a Jakubovi je více:

 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Cetkovice)
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Číčov)
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Dobratice)
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Dolní Němčí)
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Frantoly)
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Hraběšice)
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Kadov)
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Katovice)
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Královopolské Vážany)
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Kyjov)
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Lelekovice)
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Litovel)
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Lukavice)
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Mlékosrby)
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Olomouc)
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Pavlice)
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Pavlov)
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Praha) – více kostelů
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Předbořice)
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Rača)
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Roztoky u Jilemnice)
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Tábor)
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Trhová Kamenice)
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Všeň)
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Zadní Výtoň)
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Zlín)
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Žirovnice)

a s tímto zasvěcením je uváděn i:
 Kostel svatého Jakuba (Chvojen)